Jacques Fesch (1930 - 1957), religiós francès.
 Joseph Fesch (Ajaccio, Còrsega, 1763 – Roma, 1839), cardenal francès i oncle matern de Napoleó Bonaparte.